Cap Verd, en portuguès Cabo Verde, estat insular independent d'Àfrica 
 Cap Verd (Senegal), en francès Cap-Vert, en portuguès Cabo Verde, península al Senegal (dona nom a l'estat insular situat enfront del cap)
 Cabo Verde (Brasil) municipi de Minas Gerais al Brasil